Флаг муниципального образования село Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 12 ноября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5760.

Описание флага 

Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого — голубая полоса шириной в 1/4 ширины полотнища, с воспроизведёнными в середине изображениями фигур из герба села, выполненными жёлтыми, оранжевыми, чёрными и серыми цветами.

Описание герба гласит: «В серебряном поле лазоревая оконечность и поверх всего со смещением влево — прямо восстающий и обернувшийся вправо чёрный медведь в золотой ладье, обращённой прямо; в лапах медведь держит косвенно слева золотую острогу, пронзающую хвост вогнутого и обращённого вправо и вверх серебряного муксуна».

Символика флага 
Старинное село Питляр, основанное в 1898 году, расположено на левом берегу реки Большая Обь. Со дня основания села и по настоящее время основным занятием местного населения является охота и рыболовство.

На флаге села изображена аллегория, в которой человек в образе медведя — хозяина тайги занимается рыбной ловлей. Эта аллегория — символ связи прошлого с настоящим. Медведь — символ силы, превосходства, неутомимости, надёжности.

К медведю на Руси с самых древних времён было особое отношение: он считался хозяином леса, уважительно величался Михаилом Ивановичем (иногда Топтыгин — за топот, создаваемый при беге). С давних пор за границей существует устойчивое восприятие русских как «русские медведи». Мишка был официальным символом Олимпиады, проходившей в нашей стране. Медведь является официальный символом политической партии «Единая Россия». У наших предков столетиями существовал культ медведя. В его основе лежала вера людей в родственную связь с животными. К медведю относились как к предку рода, о нём слагали предания, сказки и песни, его изображали на амулетах. Для наших предков, медведь — символ предусмотрительности, страж и хранитель домашнего очага.

В эпосах и легендах многих северных народов образ медведя ассоциируется с высшими силами, богами, с проявлением их активности. Так, например, высший бог обских угров Нуми-торум отправил на землю в медвежьем обличье своего сына для покровительства людям. В поверьях хантов (основное местное население села Питляр) медведь ослушался Бога, потому и оказался низвергнутым с небес. Поэтому медведь на флаге села Питляр может восприниматься как образ, связанный с названием села, поскольку «Питляр» в переводе с ханты языка — означает «упавший с неба».

Муксун — «живое серебро» — символ рыбных богатств здешних рек, протоков и озёр.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ реки Большая Обь, а также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Источники 
 Союз геральдистов России. Описание флага: село Питляр.